Академи́ческий — посёлок сельского типа в Вышневолоцком районе Тверской области. Относится к Коломенскому сельскому поселению.

Расположен между озёрами Островно и Коломенским, в 2 км от станции Академическая на перегоне Вышний Волочёк — Бологое главного хода Октябрьской железной дороги (20 км от Вышнего Волочка). В 3 км к юго-западу — село Коломно на федеральной автодороге «Москва — Санкт-Петербург» .

Рядом с посёлком деревня Находно, чуть дальше, за станцией, деревня Заречье.

Название посёлка от близлежащей станции, та в свою очередь названа по расположенной в 8 км Академической даче художников.

К югу от посёлка — песчаные и гравийные карьеры Коломенского месторождения, возникновение посёлка связано с их разработкой.

Население 

Население по переписи 2002 года — 1157 человек, 535 мужчин, 622 женщины.

Инфраструктура 
В посёлке 6 улиц.
 МОУ «Академическая СОШ»
 МДОУ «Академический детский сад»
 МУЗ «Академическая сельская врачебная амбулатория»
 Библиотека
 Академическое карьероуправление

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Населённые пункты Вышневолоцкого района